Millini ist der Nachname folgender Personen:

 Giovanni Garzia Millini (1562–1629), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche
 Mario Millini (1677–1756), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche
 Savo Millini (1644–1701), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche

Siehe auch:
 Mellini